

Geografia 
 Mojo Alcantara – comune italiano in Sicilia
 Mojo – fino al 1863 nome dell'attuale comune di Moio de' Calvi in Lombardia
 Mojo (anche Modjo e Moggio) – località dell'Etiopia centrale

Musica 
 Mojo – rivista musicale britannica
 Mojo – album di Tom Petty and the Heartbrakers
 Mojo – album di Alex Britti del 2022

Altro 
 Mojo – genere di Multitubercolati
 Mojo – piccolo sacchetto magico nella forma di magia popolare del Hoodoo.
 Mojo – salsa tipica di Cuba.
 Mojo – salsa tipica delle isole Canarie.
Mojo – opera teatrale del 1995 di Jez Butterworth
Soho (Mojo) – film del 1997 di Jez Butterworth con Harold Pinter.
 Mojo – personaggio dei fumetti Marvel Comics.
 Mojo! – videogioco del 2004.

Pagine correlate 
 Moio